Ikonoklast ist:

ein Anhänger des Ikonoklasmus
das Pseudonym des Politikers Charles Bradlaugh, siehe dort